

Примечания

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Бенедиктом XVI

Бенедикт XVI